Женска рукометна репрезентација Чешке Републике у организацији Рукометног савеза Чешке Републике представља Чешку Републику у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси репрезентације

Наступи на Олимпијским играма 
 До сада нису наступали ни на једном женском рукометном турниру на Олимпијским играма.

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Тренутни састав

Види још 
 Рукометна репрезентација Чешке Републике

Спољашње везе 
 Чешки рукометни савез
 Чешка на страницама ЕХФ-а

Ч
Р
Рукомет у Чешкој